Пит Доктер (; родился , Блумингтон) — американский режиссёр-мультипликатор, сценарист, кинопродюсер и актёр озвучивания.

Карьера 
Родился в Блумингтоне, округ Хеннепин, Миннесота. Рос интровертом, предпочитающим проводить время в одиночестве. Оба его родителя работали в сфере образования: отец был директором хора, а мать Рита Маргарет (в девичестве — Кейн) — учителем музыки,

Пит Доктер — фанат аниме, и одно время работал с Хаяо Миядзаки. Сам себя он называет «малыш из Миннесоты, который любит рисовать мультфильмы». Начал работать в «Pixar» с 2001 года.

Самые известные фильмы, над которыми он работал — «Корпорация монстров», «Вверх», «Головоломка», «Душа». Также он — ключевая фигура и сотрудник студии «Pixar». Был девять раз номинирован на соискание премии «Оскар» (выиграл 3 раза) и «Энни» (выиграл 6 раз), а также пять раз на премию «BAFTA» (выиграл трижды).

Режиссёрская фильмография 
 2001 — «Корпорация монстров» / Monsters, Inc.
 2002 — «Новая машина Майка» / Mike’s New Car
 2009 — «Вверх» / Up
 2015 — «Головоломка» / Inside Out
 2020 — «Душа» / Soul

Личная жизнь 
Женат на Аманде Доктер, имеет двух детей — Ника и Элли. Его дочь озвучивала роль маленькой Элли в мультфильме «Вверх».

Примечания

Ссылки 
 Pixar Animation Studios website
 Пит Доктер на сайте ''pixar.wikia.com

Pixar
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Калифорнийского института искусств
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Миннесотского университета
Персоналии:Disney
Режиссёры-лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
Сценаристы анимации
Художники-раскадровщики США